Westergaard ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Christian Westergaard (1888–1951), dänischer Schriftsteller 
 Anna Westergaard (1882–1964), dänische Politikerin und Frauenrechtlerin 
 Ejgil Westergaard (1928–2015), dänischer Bildhauer 
 Elof Westergaard (* 1962), dänischer Geistlicher, Bischof von Ribe
 Harald Westergaard (1853–1936), dänischer Statistiker und Nationalökonom 
 Harold Malcolm Westergaard (1888–1950), dänischer Ingenieur
 John Westergaard (1927–2014), britisch-dänischer Soziologe
 Jonas Westergaard (* 1976), dänischer Jazzbassist
 Kurt Westergaard (1935–2021), dänischer Karikaturist
 Laila Westergaard (* 1964), dänische Bildhauerin 
 Niels Ludvig Westergaard (1815–1872), dänischer Orientalist
 Peter Westergaard (1931–2019), US-amerikanischer Komponist und Musiktheoretiker
 Svend Westergaard (1922–1988), dänischer Komponist 
 Torben Westergaard (* 1960), dänischer Bassist und Komponist 
 Torvald Westergaard (1901–1988), dänischer Bildhauer 

Siehe auch:
 Westergård
 Vestergaard